Epicynia devexa är en snäckart som beskrevs av Keen 1946. Epicynia devexa ingår i släktet Epicynia och familjen Vitrinellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
devexa